Damernas spelartrupper i fotboll vid olympiska sommarspelen 2012 bestod av 12 nationer.

Grupp E

Brasilien
Coach: Jorge Barcellos

Kamerun
Coach: Carl Enow

Nya Zeeland
Coach:  Tony Readings

Storbritannien
Coach: Hope Powell

Grupp F

Japan
Coach: Norio Sasaki

Kanada
Coach:  John Herdman

Sverige
Coach: Thomas Dennerby

Sydafrika
Coach: Joseph Mkhonza

Grupp G

Colombia
Coach: Ricardo Rozo

Frankrike
Coach: Bruno Bini

Nordkorea
Coach: Sin Ui-Gun

USA
Coach:  Pia Sundhage

Referenser

Externa länkar 
 Officiellt schema för matcherna

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2012